Aeckerle ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Aeckerle (1875–1940), deutsche Autorin 
 Theo Aeckerle (1892–1966), deutscher Maler, Zeichner, Plastiker und Lithograf